The Larks (die Lerchen) steht für:

 The Larks (1950), US-amerikanische R&B-Gesangsgruppe, zuvor „The Selah Jubilee Singers“
 The Larks (1960), US-amerikanische R&B-Gesangsgruppe, zuvor „The Meadowlarks“
 The Four Larks, US-amerikanische R&B-Gesangsgruppe, zuvor „The Larks“